Maurice Beerblock (acteur)
 Maurice Beerblock (écrivain)